Arsenio Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Arsenio Rodríguez (Fußballspieler), paraguayischer Fußballspieler 
 Arsenio Rodríguez Scull (1911–1970), kubanischer Musiker